Umberto II av Italien, född 15 september 1904, död 18 mars 1983, var kung av Italien 10 maj–10 juni 1946. Han var son till Viktor Emanuel III och prinsessan Elena av Montenegro.

Biografi
Umberto utbildade sig vid militärakademin i Turin och var vid andra världskrigets utbrott befälhavare över Italiens norra armé. Vid Italiens inträde i kriget ledde han offensiven mot Frankrike 1940. Då Italien kapitulerade flydde Umberto i september 1943 från det av tyskarna ockuperade territoriet till Neapel och deltog sedan på de allierades sida.

Han var sedan 1930 gift med Marie José av Belgien (1906–2001; dotter till kung Albert I av Belgien).

Umberto blev kung 10 maj 1946, då hans far abdikerade. Han tvingades själv abdikera en månad senare, sedan en folkomröstning lett till införande av republik i Italien. Umbertos fru, drottning Marie José, hörde till dem som röstade för republik.

Umberto och hans manliga arvingar landsförvisades på livstid, och Umberto framlevde sedan resten av sitt liv i Portugal. Hans maka föredrog att bo i Schweiz, och efter 1946 sågs de bara vid större familjehögtider som bröllop och barndop.

Barn 

 Maria Pia (f. 1934)
 Viktor Emanuel av Savojen (f. 1937)
 Maria Gabriella (f. 1940)
 Maria Beatrice (f. 1943)

Antavla

Referenser

Externa länkar

Födda 1904
Avlidna 1983
Huset Savojen
Italiens monarker
Avsatta regenter
Italienska fältmarskalkar
Mottagare av Annunziataorden
Mottagare av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Riddare av storkorset av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Mottagare av Italienska kronorden
Riddare av storkorset av Italienska kronorden
Malteserriddare
Mottagare av Sankt Andreas orden
Mottagare av Serafimerorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Personer i Italien under 1900-talet
Män
Personer från Racconigi